Безлесный — название населённых пунктов в России:

 Безлесный — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.
 Безлесный — посёлок в Яйском районе Кемеровской области.
 Безлесный — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Безлесный — посёлок в Майнском районе Ульяновской области.